Rogainen ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Rogainen, Kreis Goldap, seit 1945: Rogajny (Dubeninki), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rogainen, 1938 bis 1946 Hornfelde, Kreis Labiau, seit 1946: Sujewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland